Moșna (Iași) ;
 Moșna (Sibiu) ;